Opius ambiguus (Weng & Chen), een schildwesp
 Opius ambiguus (Wesmael), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing